3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после присоединения Крыма к Российской Федерации на базе  Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.

История 

1 июля 1952 года был сформирован 1103-й радиотехнический полк в составе: 6 радиолокационных рот (Тарханкут, Оползневое, Кача, Гвардейское, Фиолент, Керчь), 4 радиотехнических постов (бухта Круглая, Евпатория, Никита, Керчь) и команды плавсредств (Севастополь).

1 мая 1955 года 1103-й отдельный радиотехнический полк Черноморского флота был переименован в 14-й радиотехнический полк.

В октябре 1962 года путём объединения 7-го и 14-го радиотехнических полков сформирована 16-я радиотехническая Севастопольская бригада. В июне 1989 года бригада вошла в состав 60-го корпуса ПВО 8-й армии ПВО.

В составе Украины 
 В январе 1992 года бригада вошла в состав Вооружённых Сил Украины.
 22 февраля 2008 года командир ПВК «Юг» Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Петрушенко М. М. торжественно вручил Боевое знамя части.
 13 марта 2014 блокирован батальон «Ай-Петри».

В составе Российской Федерации 
В марте 2014 года на территории Крыма началось развертывание частей противовоздушной обороны.
 Вновь сформированный полк вошёл в состав 31-й дивизии ПВО 4-го Командования ВВС и ПВО ЮВО.
 8 декабря 2014 года состоялось вручение Боевого знамени части.

Структура 
7 батальонов и 12 радиолокационных рот на 1962 год.

Командиры полка 
 Командиры 1103-го радиотехнического полка 
 подполковник Гарбузов М. Т. c 1952
 подполковник Гноевой А. Ф. 1955
 Командиры 14-го радиотехнического полка
 подполковник Вершин Н. И. 1956
 Командиры 16-й радиотехнической Севастопольской бригады
 полковник Леоньтьев Н. В. 1962
 полковник Бочкарёв Г. В. 1969
 полковник Ферапонтов Б. П. 1972
 полковник Осянин В. М. 1979
 полковник Ланденок П. М. 1987
 полковник Уфимцев И. А. 1990
 Командиры 40-й радиотехнической Крымской бригады
 полковник Химченко С. Н. 1992
 полковник Юшкявичус А. Г. 1995
 полковник Сивцов В. В. 2002
 полковник Боклаг А. Н. с 2005

 полковник Дубинцев С. В.2014
 Командиры 3-го радиотехнического полка
 полковник Дубинцев С. В. 2015
 полковник Ульянов Д. В. 2016

Интересные факты 
 Часть обеспечивала полёт первого советского многоразового космического корабля «Буран».
 Подразделения полка признаны лучшими в ВКС по итогам 2017 года.

См. также 
 3-й радиотехнический полк Войск ПВО страны

Ссылки

Примечания 

Радиотехнические полки Российской Федерации
Севастополь
Военные объекты в Крыму